Dobrunz ist der Name folgender Personen:

 Adelheid Dobrunz, deutsche Handballspielerin
 Klaus Dobrunz (geboren 1962), deutscher Künstler